En Pologne, Rybno est le nom :

 dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Rybno 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Rybno, dans le powiat de Gniezno
 du village de Rybno, dans le powiat de Koło
 du village de Rybno, dans le powiat de Konin

 dans la voïvodie de Lubusz 
 du village de Rybno

 dans la voïvodie de Mazovie
de la gmina de Rybno, dans le powiat de Sochaczew 
 du village de Rybno, chef-lieu de cette gmina
 du village de Rybno, dans le powiat de Wyszków

 dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Rybno

 dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Rybno

 dans la voïvodie de Silésie
 du village de Rybno

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 de la gmina de Rybno, dans le powiat de Działdowo
 du village de Rybno, chef-lieu de cette gmina
 du village de Rybno, dans le powiat de Mrągowo